Вијеће народа се може односити на:

 Вијеће народа, некадашњи дом Скупштине ФНРЈ и СФРЈ;
 Вијеће народа Републике Српске, врши законодавну власт са Народном скупштином РС;
 Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, врши законодавну власт са Представничким домом ПС БиХ;
 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, врши законодавну власт са Представничким домом Парламента ФБиХ.